Фі́цич — українське прізвище.

 Відомі носії 
 Фіцич Степан Миколайович (1951—2014) — український оперний співак (тенор), народний артист України (1993).
 Фіцич Наталія Степанівна (нар. 1977) — українська тележурналістка, режисерка, письменниця.